Egon kan henvise til:

 Egon (drengenavn) – drengenavn
 Egon (film) – dansk kortfilm fra 2015 instrueret af Yasemin Davet Altinok
 Egon (restaurantkæde) – norsk restaurantkæde